

Adjectif 
Circulaire est un adjectif qualifiant un objet ayant une forme de cercle, ou bien un phénomène cyclique, par exemple :
 rhétorique : argument circulaire
 musique : respiration circulaire
 mathématiques : fonction circulaire, paraboloïde circulaire, diagramme circulaire

Nom commun 
Circulaire désigne aussi un objet (ou une partie d'objet) :
 Droit : la circulaire est un texte destiné aux membres d'un service, d'une entreprise, d'une administration.
 Folklore étudiant en France : le circulaire est la bande de tissu à la base de la Faluche étant en contact avec la tête du Faluchard.
 Une lettre circulaire est une lettre écrite par un évêque qui est adressée à son clergé.

Voir aussi 
 Encyclique
 Liste de diffusion